Holt hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Holt (Gales)
Holt (Schleswig-Flensburgo), Alemania

Inglaterra 
Holt (Dorset)
Holt (Hampshire)
Holt (Merseyside)
Holt (Norfolk)
Holt (Wiltshire)
Holt (Worcestershire)
Alice Holt Forest, bosque en Hampshire;

Estados Unidos 
Holt (Alabama)
Holt (Míchigan), lugar designado en el condado de Ingham, estado de Míchigan;
Holt (Minnesota)
Holt (Misuri)
Municipio de Holt Creek, Nebraska;

Personas
Alfredo Jocelyn-Holt, historiador y escritor chileno; 
Claire Holt, actriz australiana;
Henry E. Holt, astrónomo estadounidense;
Jason Danino-Holt, presentador de televisión israelí;
Sandrine Holt, modelo británica
Tomás Jocelyn-Holt, abogado y político chileno;

Además
Síndrome de Holt Oram, variante del síndrome corazón mano;
121P/Shoemaker-Holt, cometa periódico en nuestro Sistema Solar;